

События 
 По месту 

 Римская империя 
 Император Галлиен наносит поражение алеманнам под Миланом (примерная дата).
 Галлиен отменяет эдикт который был издан в 258, и который привёл к преследованию христиан.
 Восстание Макриана Старшего, и Младшего, а также Квиета против Галлиена подходит к концу. Макрианы двигаются из Малой Азии в Европу но терпят поражение во Фракии от Галлиенова генерала Авреола, и оба погибают. Квиет бежит в Эмесу, где позднее был убит Оденатом из Пальмиры.
 Римско-персидские войны: Баллиста — римский узурпатор, собрав корабли с Киликийских портов наносит поражение персидскому флоту у Помпейополиса, и захватывает гарем царя Шапура I.
 Британия решает присоединится к Галльской империи.
 Консулы Имп. Цезарь Публий Лициний Валериан Эгнаций Галлиен А. и Луций Петроний Тавр Волузиан. Консул в Галлии Марк Кассиан Латиний Постум.

 Азия 

 Корея 
 Мичху вступает на трон Силлы, став первым королём из длиной линейки — дома Ким.

Родились 
 Лу Цзи, китайский поэт (умер в 303)

Скончались 
 Макриан Старший, Римский узурпатор
 Квиет, Римский узурпатор
 Луций Муссий Эмилиан, Римский узурпатор
 Чхомхэ, Корейский правитель

См. также